Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Ivan Ljubičić (primo turno)
 Stéphane Huet (ultimo turno)
 Christian Vinck (primo turno)

 Cyril Saulnier (Qualificato)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (ultimo turno)
 Tommy Robredo (Qualificato)

Qualificati 

 Davide Sanguinetti
 Tommy Robredo

 Cyril Saulnier
 Nicolas Thomann

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2000
ATP Tour 2000